Walicki (forma żeńska: Walicka; liczba mnoga: Waliccy) – polskie nazwisko. Pod koniec XX wieku w Polsce nosiło je 3333 osób.

Osoby 
 Andrzej Walicki (1930–2020) – historyk filozofii i idei
 Bazyli Walicki herbu Łada (ok. 1750–1802) – członek Sejmu Czteroletniego, senator
 Franciszek Walicki (1921–2015) – dziennikarz muzyczny, publicysta
 Jacek Walicki (ur. 1961) – historyk
 Józef Walicki (1903-1942) – ułan, rotmistrz Wojska Polskiego
 Michał Walicki (1746-1828) – szlachcic i hazardzista
 Michał Walicki (1904–1966) – historyk sztuki
 Marek Walicki (ur. 1931) – dziennikarz emigracyjny
 Olo Walicki (ur. 1974) – kontrabasista jazzowy
 Paweł Walicki – reżyser filmów animowanych
 Tadeusz Walicki (1863-1919) – ziemianin, poseł do Dumy
 Zdzisław Walicki (1940–2008) – grafik, rysownik

Zobacz też 

 Waliccy herbu Łada

Przypisy 

Polskie nazwiska